Андрианово — название населённых пунктов в России:

 Андрианово — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Андрианово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Андрианово — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Андрианово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Андрианово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Андрианово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Андрианово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Андрианово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Андрианово — село в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Каменно-Андрианово